Ричард дос Сантос де Алмеида (; Рио де Жанеиро, 28. март 2003) бразилски је фудбалер који тренутно наступа за Чукарички.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 2003.
Бразилски фудбалери
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери Фламенга
Фудбалери Чукаричког